

Palmarès

Nazionale 
 
 2018

 
 2018, 2020, 2021

 
 2018

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Calciatrici della Nazionale statunitense